Tuscarora bezeichnet:

 Tuscarora, ein Indianervolk Nordamerikas
 Tuscarora (Sprache), die Sprache der Tuscarora
 USS Tuscarora, Schiff der US-Navy

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tuscarora (Illinois)
 Tuscarora (Maryland)
 Tuscarora (Nevada)
 Tuscarora (New York)
 Tuscarora (North Carolina)
 Tuscarora (Pennsylvania)